Grateful Dead:

 Grateful Dead — американская рок-группа с фронтменом Джерри Гарсией.
 Grateful Dead — седьмой альбом группы Grateful Dead.